Ла-Льякуна ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Анойя. Занимает площадь 52,25 км². Население — 937 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos estadísticos
 Página del pueblo
 Información general
 Página del pesebre viviente 

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны